Södergöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södergölen, sjö i Ronneby kommun, 
Norr- och Södergölen, två små sjöar i Eksjö kommun, 
Södergöl (Barkeryds socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Södergöl (Järsnäs socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Södergöl (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn